Ex Inferis es el segundo EP de la banda sueca Naglfar, lanzado el 19 de agosto de 2002

Lista de canciones 

 "Of Gorgons Spawned Through Witchcraft" – 5:11
 "Dawn Of Eternity" – 4:28
 "Emerging From Her Weepings" – 6:31
 "When Autumn Storms Come" – 6:13
 "The Brimstone Gate" – 5:08

Álbumes de 2002
Álbumes en inglés